Lottes ist der Familienname von:

 Günther Lottes (1951–2015), deutscher Historiker
 Karl Lottes (1912–1997), deutscher Motorradrennfahrer